SRM steht für:

 Single Resolution Mechanism, siehe Einheitlicher Bankenabwicklungsmechanismus
 Solar Radiation Management, siehe Geoengineering #Solar Radiation Management
 Stakeholder-Relationship-Management, siehe Stakeholder #Stakeholder eines Unternehmens
 Storage Resource Manager, eine Software
 Stuttgarter Reibungsmesser, Messverfahren zur Feststellung der Griffigkeit von Straßenoberflächen
 Supplier Relationship Management, siehe Lieferantenbeziehungsmanagement
 Switched Reluctance Motor, eine Elektromotorbauart, siehe Reluktanzmotor #Bauarten
 Synology Router Manager, Betriebssystem der Firma Synology für ihre Netzwerk-Router, siehe Synology #Router Manager (SRM)
 System Reference Manual, Boot-Firmware von Digital Equipment Corporation

srm steht für:
 Schüttraummeter, ein Raummaß, siehe Raummeter
 Saramaccaans (ISO-639-3-Code), in Suriname gesprochene Kreolsprache der Saramaccaner

Abkürzung